A UniSoma é uma empresa de software localizada em Campinas, no Estado de São Paulo. Reconhecida por seus projetos em Advanced Analytics, desenvolve soluções sob medida que utilizam dados, processos e algoritmos para realizar previsões, simular e otimizar ambientes de negócios.

Dentre as aplicações mais conhecidas do “advanced analytics” podemos destacar:

 Planejamento integrado
 Previsão de demanda colaborativa
 Network design
 Scheduling de atividades
 Alocação otimizada de recursos
 Orquestração de dados
 Data Mining e Machine Learning

De seu portfólio constam empresas nacionais como Sadia, Perdigão, ArcelorMittal Brasil, Gerdau, Votorantim, JBS Friboi, Vale S.A., Coteminas e Petrobras.

História 
A UniSoma Matemática para Produtividade S.A. foi fundada em 1984 com a denominação SOMA Serviços de Otimização e Matemática Aplicada Ltda., com a participação majoritária de Miguel Taube Netto, professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, e Tarcísio Laterza Lopes, graduado em Ciência da Computação e mestre em Matemática Aplicada, também desta Universidade.

Um dos principais sistemas implantados pela UniSoma foi o PIPA – Planejamento Integrado da Produção Avícola, na década de 1990, na Sadia. Ele consiste em um conjunto de módulos de planejamento das atividades relacionadas à produção de frangos de corte, dos níveis estratégico e tático ao operacional. A Sadia contabilizou e atribuiu ao PIPA um benefício da ordem de 50 milhões de dólares no período de 1992 a 1994. Em 1995, ela recebeu o Franz Edelman Award for Management Science Achievement, premiação concedida anualmente pelo INFORMS - Institute for Operations Research and the Management Science às organizações que se destacam na implantação inovadora e economicamente significativa de técnicas de Gestão Científica e Pesquisa Operacional.

Parcerias 
A UniSoma é parceira comercial da AIMMS (antiga Paragon Decision Technologies), empresa fornecedora do software de modelagem algébrica AIMMS – Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software. Possui também uma parceria com a IBM, detentora dos direitos de licenciamento dos solvers CPLEX (estado-da-arte para problemas de programação matemática de grande porte) e CP Optimizer (constraint programming engine) e da ferramenta de desenvolvimento OPL.

Ver também 
 Logística
 Cadeia de Suprimentos
 Modelagem computacional
 Programação linear
 Simulação

Ligações externas 
 Site da UniSoma

Empresas de Campinas
Empresas de informática do Brasil
Pesquisa operacional
Empresas de tecnologia do Brasil
Fundações em São Paulo em 1984